Il doppio del torneo di tennis Andorra Challenger 2002, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Wesley Moodie e Shaun Rudman che hanno battuto in finale Hermes Gamonal e Ricardo Mello 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Carrasco /  Álex López Morón (quarti di finale)
 Wesley Moodie /  Shaun Rudman (Campioni)

 Brandon Coupe /  Frédéric Niemeyer (quarti di finale)
 John Hui /  Anthony Ross (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Andorra Challenger 2002